Massimo Righi – giornalista italiano
 Massimo Righi – attore italiano
 Massimo Righi – 3D Creature Artist
- www.massimorighi.com -